Napoleónico puede referirse a:
 Lo relativo a cualquier personaje denominado Napoleón
 Especialmente lo relativo a Napoleón Bonaparte:
el Imperio napoleónico
las instituciones napoleónicas, especialmente el Código napoleónico.
la época napoleónica (de 1799 a 1815)
las guerras napoleónicas
el ejército napoleónico
el complejo napoleónico o síndrome de Napoleón, una patología descrita en términos coloquiales.
los diferentes museos denominados Museo Napoleónico.